Nederlandse Omroep Stichting, een Nederlandse publieke omroep
 Nationalistische Omroepstichting, een voormalige Vlaamse omroep
 Nationaal Onderwijzerssyndicaat, een voormalige Belgische vakbond
 Not otherwise specified (= niet anderszins omschreven), een aanduiding bij de classificatie van bepaalde aandoeningen (zoals in PDD-NOS)
 Network Operating System, het besturingssysteem op de computers van Control Data Corporation
 Nitrous Oxide Systems, een leverancier van lachgas als motorbrandstof, onderdeel van Holley Performance Products
 Distikstofmonoxide of lachgas, in de racerij aangeduid als NOS, naar de naam van de leverancier